Фане́рное — посёлок в городском округе Семёновский Нижегородской области России. Входит в состав Огибновского сельсовета.

География 
Располагается на правом берегу реки Керженец в 39 км к северу от Семёнова и в 100 км к северо-северо-востоку от Нижнего Новгорода. На севере и западе к посёлку примыкает лесной массив, на востоке посёлок ограничен рекой, за которой также находится лес. В 2 км к юго-востоку (ниже по реке) находится деревня Поломное.

Через посёлок проходит автодорога Семёнов — Ильино-Заборское.

История 
До преобразования Семёновского муниципального района в Семёновский городской округ в 2010 году, посёлок входил в состав сельского поселения «Огибновский сельсовет», а до 2009 года входил в состав сельского поселения «Успенский сельсовет».

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский